Коренец — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Коренец — деревня в Березинском районе Минской области.
 Коренец — деревня в Кричевском районе Могилёвской области.

Россия 
 Коренец — деревня в Шатурском районе Московской области

Река 
  — река в Кричевском районе Могилёвской области (бассейн Днепра)